Dmitri Zyganow () ist der Name folgender Personen:

* Dmitri Andrejewitsch Zyganow (* 1989), russischer Eishockeyspieler
 Dmitri Michailowitsch Zyganow (1903–1992), russischer Violinist und Musikpädagoge